Miejscowości w USA:
 Oyster Bay – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
 Oyster Bay – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau

Gminy w USA:
 Oyster Bay (ang. Oyster Bay Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau